O Gustavo Nascimento é um bairro não-oficial de Manaus, pertencente à Zona Norte. Está situado dentro do bairro Cidade de Deus. Surgiu em meados de 2002, através de uma invasão de terras, e desde então não é reconhecido pela prefeitura.

Atualidade 

Em geral, o bairro é de baixa renda. Possui uma infraestrutura muito precária, com poucas escolas secundárias, sendo que nenhuma destas possui nível médio. Não há hospitais nem pronto-socorros. A mobilidade urbana também é ineficaz, possuindo apenas uma linha de ônibus que pertence a GRUPO EUCATUR URBANO que coleta (053) da empresa Viação Rôndonia que o interliga ao Terminal da Cidade Nova (T3).

Ver também 
 Lista de bairros de Manaus

Zona Norte de Manaus